35-я гвардейская стрелковая Лозовская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 35 гв. сд.

История 

К октябрю 1941 года в Приволжском военном округе в городе Экгейм (в настоящее время c. Усатово Краснокутского района Саратовской области) был сформирован 8-й воздушно-десантный корпус (командир корпуса В. А. Глазков) в составе 17-й воздушно-десантной бригады (17-я вдбр, командир бригады Макаренко), 18-й вдбр (командир Герасимов) и 19-й вдбр (командир Котляров). К январю 1942 года 8-й вдк был передислоцирован в Московский военный округ и боевую подготовку это соединение заканчивало на территории Подмосковья. Зимой и весной 1942 года корпус в боевых действиях участия не принимал.

30 июля 1942 года в связи с серьёзным осложнением обстановки на советско-германском фронте 8-й вдк был преобразован в 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию, при этом на базе 17-й вдбр был сформирован 100-й гвардейский стрелковый полк, 18-я и 19-я бригады стали 101-м и 102-м гвардейскими полками соответственно. Гвардейское звание присваивалось частям дивизии авансом. В августе дивизия убыла на Сталинградский фронт и вела бои на ближних подступах к Сталинграду, а затем в самом городе в составе 62-й (впоследствии 8-й гвардейской) армии. Гвардейцы дивизии были одними из первых защитников сталинградского элеватора.

27 сентября 1942 года дивизия была выведена с линии фронта и отправлена на переформирование в Саратовскую область. В декабре этого же года участвовала в операции «Малый Сатурн», в ходе которой на правом берегу Дона в районе Алексеево-Лозовский — Верхнечирская практически полностью была разгромлена 8-й итальянская армия.

1 ноября 1942 года включена в состав 4-й гв. ск 4-й резервной армии (Резерв Ставки ВГК). С 1 декабря 1942 года в составе 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта.

В январе — феврале 1943 года дивизия участвовала в наступлении на донбасском направлении. Освободив город Старобельск, вышла на реку Северский Донец. 11 февраля 1943 года освободила станцию Лозовая, Новомосковск, Синельниково, сражалась в окружении, прорвалась. За эти бои награждена орденом Красного Знамени, который был вручён дивизии 23 июня 1943 года командующим 6-й армией генерал-лейтенантом И. Т. Шлеминым. Приказом Верховного главнокомандующего удостоена почётного наименования «Лозовская».

После доукомплектации вновь принимала участие в боевых действиях. Наступала на город Барвенково, освободив его. В сентябре 1943 года форсировала Днепр и вела бои на плацдарме, участвовала в Никопольской операции. 1 ноября вместе с 4-м гв. ск включена в состав 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. В составе этой армии участвовала в освобождении Николаевской области. На территории области освобождала сёла Троицко-Сафоново, Христофоровку, Скобелево, Весёлый Кут, Марьяновку, Воля, Новоочаков, Малеевку, Лоцкино, Н. Владимировну, Збировку, х. Травень. Награждена орденом Суворова II степени.

С 16 марта дивизия двигалась во втором эшелоне через Н. Григорьевку, Марьяновку, Кандыбино. Скоблик. 19 марта наступала на Гурьевку и Н. Матвеевское. 25 марта из Себино совершила марш на Терновку. 29 марта переправилась через Южный Буг и сосредоточилась в коммуне Джон Рид. Затем наступала на Одессу, участвовала в её освобождении. За мужество личного состава, проявленное в этих боях, награждена орденом Богдана ХмельницкогоII степени.

До июня 1944 года вела бои на Днестре, затем переведена на 1-й Белорусский фронт. Выйдя к городу Ковелю, форсировала Западный Буг, вела бои на территории Польши и Германии. В январе 1945 года участвовала в освобождении города Гнезно (Польша). 19 февраля 1945 года 100-му гвардейскому стрелковому полку приказом Верховного главнокомандующего № 028 было присвоено почётное наименование «Гнезненский». 12 марта 1945 года дивизия штурмом овладела крепостью Кюстрин (ныне польский город Костшин-над-Одрой). 5 апреля 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего № 057 102-му гвардейскому стрелковому и 118-му гвардейскому артиллерийскому полкам было присвоено почётное наименование «Померанские». 16—19 апреля 1945 года дивизия сражалась на Зееловских высотах, участвовала в боях за взятие Берлина. 11 июня 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего № 0111 101-му гвардейскому стрелковому полку было присвоено почётное наименование «Берлинский». Войну дивизия закончила в Берлине.

Расформирована в 1947 году.

Тысячи солдат и офицеров 35-й гвардейской стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями. 22 из них стали Героями Советского Союза, а 29 солдат и сержантов — кавалерами ордена Славы трёх степеней.

Награды и почётные наименования 
 Почётное наименование «Лозовская» — в ознаменование одержанной победы и отличие в боях при освобождении города Лозовая. Приказ Верховного Главнокомандующего от 23 сентября 1943 года.
  Орден Красного Знамени — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками (в контрнаступлении под Сталинградом и наступлении на донбасском направлении) и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года.
  Орден Суворова II степени — за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве сильной обороны немцев на западном берегу реки Ингулец, за освобождение города Нового Буга и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года.
  Орден Богдана Хмельницкого II степени — за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при освобождении города Одессы и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1944 года.

Награды частей дивизии 
 100-й гвардейский стрелковый Гнезненский Краснознамённый ордена Суворова полк
 101-й гвардейский стрелковый Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова полк
 102-й гвардейский стрелковый Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк
 118-й гвардейский артиллерийский Померанский Краснознамённый ордена Кутузова полк
 37-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый Померанский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского дивизион
 38-й отдельный гвардейский сапёрный ордена Красной Звезды батальон
 151-й отдельный гвардейский ордена Красной Звезды батальон связи

Состав дивизии 
 100-й гвардейский стрелковый полк (командир гв. подполковник Воинков, Александр Михайлович погиб 20 апреля 1945 г.)
 101-й гвардейский стрелковый полк
 102-й гвардейский стрелковый полк
 65-й гвардейский артиллерийский полк (до 17.08.1942)
 118-й (65-й) гвардейский артиллерийский полк
 37-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
 39-я отдельная гвардейская зенитная артиллерийская батарея (до 20.4.1943)
 34-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 отдельный гвардейский учебный стрелковый батальон
 38-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
 151-й (44-й) отдельный гвардейский батальон связи
 502-й (36-й) медико-санитарный батальон
 33-я отдельная гвардейская рота химической защиты
 592-я (30-я) автотранспортная рота
 625-я (33-я) полевая хлебопекарня
 624-й (32-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 2190-я полевая почтовая станция
 367-я полевая касса Госбанка
 43-й отдельный гвардейский пулемётный батальон (до 08.12.1942)

Периоды вхождения в состав Действующей армии 
 10 августа 1942 — 27 сентября 1942 года
 4 ноября 1942 — 7 июня 1944 года
 15 июня 1944 — 9 мая 1945 года

Командиры 
 Глазков, Василий Андреевич, гвардии генерал-майор (август-сентябрь 1942)
 Дубянский, Василий Павлович, гвардии полковник (сентябрь-ноябрь 1942)
 Осташенко, Фёдор Афанасьевич, гвардии полковник (ноябрь-декабрь 1942)
 Кулагин, Иван Яковлевич, гвардии полковник, с 29 января 1943 года — гвардии генерал-майор (декабрь 1942-декабрь 1944)
 Григорьев, Николай Петрович, гвардии полковник (декабрь 1944-январь 1945)
 Смолин, Григорий Борисович, гвардии полковник (февраль 1945-до конца войны)
  Маслов, Василий Тимофеевич, гвардии генерал-майор (июль 1945-январь 1946)
  Заиюльев, Николай Николаевич, гвардии полковник (27 января 1946 — октябрь 1946)

Подчинение

Отличившиеся воины дивизии 
Произведено награждений орденами СССР не меньше : 

 орден Ленина — 36
 орден Красного Знамени — 334
 орден Суворова II степени — 3
 орден Кутузова II степени — 1
 орден Богдана Хмельницкого II степени — 2
 орден Суворова III степени — 3
 орден Богдана Хмельницкого III степени — 33
 орден Александра Невского — 97
 орден Отечественной войны I степени — 641
 орден Отечественной войны II степени — 1361
 орден Красной Звезды — 2796
 орден Славы I степени — 29
 орден Славы II степени- 229
 орден Славы III степени — 1783

(Данные о награждениях взяты из Указов Президиума Верховного совета СССР,приказов 35 гвардейской стрелковой дивизии, 4 гвардейского стрелкового корпуса, 26 гвардейского стрелкового корпуса, 6 армии, 8 гвардейской армии,1 Белорусского фронта, Юго-Западного фронта, 3 Украинского фронта,Донского фронта,Группы советских оккупационных войск в Германии, размещённых на сайте "Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг» Министерства обороны РФ).

Герои Советского Союза 
  Агафонов, Яков Михайлович, гвардии майор, командир стрелкового батальона 101 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.02.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 7204.
  Бабаев, Батыр Давранович, гвардии старший лейтенант, командир батареи 118 гвардейского артиллерийского полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 6984.
  Белявский, Семён Логвинович, гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года.
  Бердников, Гавриил Васильевич, гвардии старший лейтенант, командир стрелкового батальона 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года.
  Василенко, Константин Петрович, гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 102 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 5799.
  Величай, Михаил Лукич, гвардии майор, заместитель командира полка по политической части 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года. Звание присвоено посмертно.
  Галимов, Вахит Газизович, гвардии старший сержант, снайпер 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года. Звание присвоено посмертно.
  Герасимов, Иннокентий Петрович, политрук, военный комиссар роты противотанковых ружей 101 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1942 года. Медаль «Золотая Звезда» № 757.
  Денисов, Иван Фёдорович, гвардии лейтенант, командир взвода автоматчиков 102 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 34.03.1945 года.
  Дорофеев, Иван Николаевич, гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 6486.
  Ерошкин, Валентин Кириллович, гвардии старший сержант, сапёр 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 6662.
  Земсков, Михаил Яковлевич, гвардии майор, командир 1 стрелкового батальона 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года.
  Ибаррури, Рубен Руис, гвардии старший лейтенант, командир пулемётной роты отдельного стрелкового учебного батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.08.1956 года. Умер от ран 3 сентября 1942 года. Звание присвоено посмертно.
  Калинин, Иван Николаевич, гвардии сержант, командир стрелкового отделения 101 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.06.1944 года.
  Киселёв, Владимир Александрович, гвардии майор, командир стрелкового батальона 101 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.02.1945 года. Медаль «Золотая Звезда» № 5949.
  Котляр, Иван Фёдорович, гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Звание присвоено посмертно.
  Купчин, Григорий Трофимович, гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 102 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Погиб в бою 14.02.1945 года..
  Макаев, Цахай Макашарипович, гвардии старший сержант, командир орудия 37 отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1946 года. Медаль «Золотая Звезда» № 744.
  Петров, Алексей Васильевич, гвардии майор, командир 102 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года. Звание присвоено посмертно.
  Полищук, Иван Михайлович, гвардии майор, командир 100 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года. Звание присвоено посмертно.
  Поцелуев, Иван Николаевич, гвардии старший лейтенант, командир роты автоматчиков 101 гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.06.1944 года. Медаль «Золотая Звезда» № 3447
  Кириченко, Михаил Михайлович, гвардии майор, заместитель командира стрелкового батальона 100-го гвардейского стрелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 05.05.1991 года. Медаль «Золотая Звезда» № 11649.

Кавалеры ордена Славы трёх степеней 
  Андриенко, Николай Карпович, гвардии рядовой, стрелок 102 гвардейского стрелкового полка
  Бабенко, Василий Сергеевич, гвардии сержант, радист роты связи 102 гвардейского стрелкового полка
  Баранник, Алексей Никифорович, гвардии младший сержант, разведчик батареи 120-мм миномётов 102 гвардейского стрелкового полка
  Берлов, Иван Тихонович, гвардии сержант, командир сапёрного отделения 102 гвардейского стрелкового полка
  Гаркуша, Николай Васильевич, гвардии сержант, командир отделения 38 отдельного гвардейского сапёрного батальона
  Гелевера, Евмен Дмитриевич, гвардии сержант, командир отделения сапёрного взвода 101 гвардейского стрелкового полка
  Добрица, Василий Иванович, гвардии рядовой, сапёр-разведчик 101 гвардейского стрелкового полка
  Дронов, Илья Гаврилович, гвардии рядовой, сапёр сапёрного взвода 101 гвардейского стрелкового полка
  Ермаков, Николай Егорович, гвардии рядовой, разведчик 34 отдельной гвардейской разведывательной роты
  Жигулин, Пётр Петрович, гвардии младший сержант, наводчик 120-мм миномётной батареи 102 гвардейского стрелкового полка
  Зырянов, Пётр Иванович, гвардии ефрейтор, сапёр 38 отдельного гвардейского сапёрного батальона
  Кликушин, Александр Павлович, гвардии сержант, наводчик 76-мм орудия 100 гвардейского стрелкового полка
  Клочков, Николай Емельянович, гвардии рядовой, сапёр 101 гвардейского стрелкового полка
  Лелека, Лука Степанович, гвардии сержант, разведчик 100 гвардейского стрелкового полка
  Лухнев, Павел Степанович, гвардии младший сержант, командир отделения разведки 118 гвардейского артиллерийского полка
  Лысенко, Алексей Игнатович, гвардии сержант, командир расчёта 76-мм пушки 100 гвардейского стрелкового полка
  Лыфарь, Николай Моисеевич, гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи 100 гвардейского стрелкового полка
  Ляхивский, Григорий Григорьевич, гвардии сержант, командир отделения 100 гвардейского стрелкового полка
  Морозов, Дмитрий Алексеевич, гвардии сержант, начальник радиостанции 102 гвардейского стрелкового полка
  Нечепорчукова(Наздрачёва), Матрёна Семёновна, гвардии старший сержант, санитарный инструктор роты 100 гвардейского стрелкового полка
  Петрукович, Алексей Степанович, гвардии старшина, командир взвода пешей разведки 100 гвардейского стрелкового полка.
  Потапов, Александр Матвеевич, гвардии рядовой, наводчик 82-мм миномёта 101 гвардейского стрелкового полка
  Семёнов Григорий Трофимович, гвардии старший сержант, разведчик 34 отдельной гвардейской разведывательной роты
  Сергеев, Михаил Афанасьевич, гвардии старшина, старшина батареи 120-мм миномётов 102 гвардейского стрелкового полка
  Тарасенко, Виктор Дмитриевич, гвардии рядовой, сапёр 101 гвардейского стрелкового полка
  Чайковский, Александр Михайлович, гвардии младший сержант, разведчик 101 гвардейского стрелкового полка
  Череватый, Николай Васильевич, гвардии сержант, командир отделения автоматчиков 101 гвардейского стрелкового полка
  Шевченко, Пётр Сергеевич, гвардии старшина, командир отделения 38 отдельного гвардейского сапёрного батальона
  Щетинин, Прокопий Дмитриевич, гвардии рядовой, сапёр сапёрного взвода 101 гвардейского стрелкового полка.

Примечания

См. также 
 8-я гвардейская армия
 4-й гвардейский стрелковый корпус

Литература 
 
 Лозовская стрелковая дивизия /Великая Отечественная война 1941—1945:энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. Редколлегия :Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин(зам.гл.ред.), В. И. Канатов (отв.секретарь) и др./ — М.,Советская энциклопедия, 1985.- С.419.
 Афанасьев Н. И. От Волги до Шпрее: Боевой путь 35-й гвардейской стрелковой Лозовской Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.— М.: Воениздат, 1982. — 254 с., ил.
 Гончаров И. Я. Россошинский рубеж. Сталинград. Август 1942. Новосибирск ЮКЭА 2002 г.
 Дубянский В. П. Дивизия стояла насмерть// Битва за Сталинград.4-е издание. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1973 — С.138-145.

Ссылки 
 сайт 35 гвардейской стрелковой дивизии
 Сайт «Герои страны»
 35 гвардейская стрелковая дивизия на сайте « Память народа 1941—1945»
 Афанасьев Н. И. От Волги до Шпрее: Боевой путь 35-й гвардейской стрелковой Лозовской Краснознамённой дивизии. М., Воениздат, 1982. 254 стр.
 Варенников В. И. Парад Победы. М., Вагриус, 2005. 544 с.
 Гончаров И. Я. Россошинский рубеж. Новосибирск, ЮКЭА, 2002. 240 стр
 СИЗОНЕНКО А. ВАЛЬКИРИИ НЕ ПРИЛЕТЯТ. Берлинские хроники/ – K.: 2011. - 366 с.
 Вольф А. Я. Шесть строк из дневника разведчика. Саратов, Приволж. кн. изд-во, 1975.
 Вольф А. Я. В шестнадцать мальчишеских лет
 Поцелуев И. Н. Я люблю тебя, жизнь. Издательство «РАСТР», 1996

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1947 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы